Парламентские выборы на Аландских островах (2007) () — выборы в Парламент Аландских островов, проходившие 21 октября 2007 года.

Результаты выборов 
Результаты выборов в Парламент Аландских островов (21 октября 2007 года)
|-
|style="background-color:#E9E9E9" align=left width=350 rowspan=2|Партии!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|Голосов
!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|Мандатов

|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|2007
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|2007
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|2007
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-

|-
|align=left|Аландская либеральная партия (Liberalerna på Åland)
| 4173
| +1203
|align="right" | 32,6
|align="right" | +8,5
|align="right" | 10
|align="right" | +3

|-
|align=left|Аландский центр (Åländsk Center)
| 3106
| +126
|align="right" | 24,2
|align="right" | +0,1
|align="right" | 8
|align="right" | +1

|-
|align=left|Независимый блок (Obunden samling)
| 1571
| +408
|align="right" | 12,3
|align="right" | +2,9
|align="right" | 4
|align="right" | +1

|-
|align=left|Аландская социал-демократическая партия (Ålands socialdemokrater)
| 1512
| -826
|align="right" | 11,8
|align="right" | −7,2
|align="right" | 3
|align="right" | −3

|-
|align=left|Беззаботное сотрудничество (Frisinnad Samverkan)
| 1235
| -424
|align="right" | 9,6
|align="right" | −4,0
|align="right" | 3
|align="right" | −1

|-
|align=left|Будущее Аландов (Ålands Framtid)
| 1069
| +269
|align="right" | 8,3
|align="right" | +1,8
|align="right" | 2
|align="right" | ±0

|-
|align=left|Hut Group (Hutgruppen)
| 153
| -
|align="right" | 1,2
|align="right" | -
|align="right" | 0
|align="right" | -

|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Всего (от общего числа избирателей — 67,8 %)
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 13 166
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|  
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|30'''
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|-
|colspan=7 align=left|Источник: JCI Mariehamn, Parties and Elections in Europe
|}

Депутаты 

Аландская либеральная партия
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аландский центр
 
 
 
 
 
 
 Нордлунд, Рогер
 
 

Независимый блок
 
 
 
 

Аландская социал-демократическая партия
 
 Гунелл, Камилла
 

Беззаботное сотрудничество
 
 Янссон, Рогер
 
 

Будущее Аландов
 

2007
Октябрь 2007 года
Аландские острова
2007 год в Финляндии